Якимец — фамилия.

Известные носители:
 Якимец, Владимир Николаевич (род. 1945) — советский и российский социолог.
 Якимец, Диана Анатольевна (род. 1995) — российская биатлонистка.
 Якимец, Кирилл Игоревич (1964—2018) — русский писатель-фантаст

См. также 
 Яхимец
 Якимчук